Jméno a příjmení Julius Hofmann má více nositelů:

 Julius Hofmann (architekt) – rakouský architekt, (1840–1896)
 Julius Hofmann (politik) – českoněmecký lékař, sběratel umění a politik, (1840–1913)